Бад-Вільснак () — місто в Німеччині, розташоване в землі Бранденбург. Входить до складу району Прігніц. Складова частина об'єднання громад Бад-Вільснак/Вайзен.

Площа — 79,21 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Демографія

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт  

Міста Бранденбургу